Lahe (Haljala), een dorp in de Estlandse gemeente Haljala
 Lahe (Peipsiääre), een dorp in de Estlandse gemeente Peipsiääre
 Lahe (Põlva), een dorp in de Estlandse gemeente Põlva vald
Lahe (Myanmar)